Эдвард Мур: Мур, Эдвард (1712—1757) — английский поэт и драматург.
 Мур, Эдвард (1897—1968) — американский гребец, контр-адмирал ВВС США.
 Мур, Эдвард (1925—2003) — американский профессор математики и информатики.